Рукандио () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Буреба. Занимает площадь 33 км². Население — 81 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 89 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса